

Cinema 
 Si salvi chi può (Le Petit Baigneur) – film del 1968 diretto da Robert Dhéry
 Si salvi chi può (la vita) (Sauve qui peut (la vie)) – film del 1980 diretto da Jean-Luc Godard

Letteratura 
 Si salvi chi può ((You Can Always Duck) – romanzo di Peter Cheyney del 1943

Musica 
 Si salvi chi può  – traccia dell'album Eccitanti conflitti confusi di Andrea Mingardi del 1985

Teatro 
 Si salvi chi può  – opera teatrale di Tonino Micheluzzi

Televisione 
 Si salvi chi può  – episodio della terza stagione di Belli dentro
 Si salvi chi può (The Grandparents) – episodio della seconda stagione di Malcolm
 Si salvi chi può  – episodio del primo ciclo di Shin Chan